Половицкий — фамилия. Известные носители:

 Половицкий, Яков Давидович ((род. 1935) — советский, российский математик.
 Половицкая Мария Ефимовна (1920— 1990) — советский географ.

Примечания